Флаги муниципальный районов России:
 Флаг Октябрьского района (Амурская область)
 Флаг Октябрьского района (Волгоградская область)
 Флаг Октябрьского района (Костромская область)
 Флаг Октябрьского района (Оренбургская область)
 Флаг Октябрьского района (Пермский край)
 Флаг Октябрьского района (Ростовская область)
 Флаг Октябрьского района (ХМАО — Югра)
 Флаг Октябрьского района (Челябинская область)